НЗК — аббревиатура:

 Новозеландский Красный — порода кроликов
 Новосибирский завод конденсаторов — ОАО Производственное объединение Новосибирский завод конденсаторов